«El club de los suicidas» puede referirse a:

Literatura 
 El club de los suicidas (The Suicide Club) (1878), libro de cuentos escrito por Robert Louis Stevenson.

Cine 
 El club de los suicidas ("The Suicide Club") (1909), cortometraje dirigido por D. W. Griffith.
 El club de los suicidas ("Trouble for Two") (1936), película dirigida por J. Walter Ruben.
 El club de los suicidas (1970), película dirigida por Rogelio A. González.
 El club de los suicidas  ("The Suicide Club") (2000), película dirigida por Rachel Samuels.
 El club de los suicidas ("Jisatsu sâkuru") (2002), película dirigida por Sion Sono.
 El club de los suicidas (2007), película dirigida por Roberto Santiago.